Siedendorf ist der Name folgender Orte:

 Siedendorf (Fehmarn), Ortsteil von Gammendorf, Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Kropa, Ort in der Gemeinde Radovljica in der Region Gorenjska, Slowenien; früher Siedendorf